Три гипотезы о кубоидах — это три математических утверждения о неразложимости трёх многочленов с целыми коэффициентами от одной переменной, зависящими от нескольких целых параметров. Они ни доказаны, ни опровергнуты.

Первая гипотеза о кубоидах 

Гипотеза 1. Для любых двух положительных взаимнопростых целых чисел
 многочлен восьмой степени 

неприводим над кольцом целых чисел .

Вторая гипотеза о кубоидах 

Гипотеза 2. Для любых двух положительных взаимнопростых целых чисел
 многочлен десятой степени

неприводим над кольцом целых чисел .

Третья гипотеза о кубоидах 

Гипотеза 3. Для любых трёх положительных взаимнопростых целых чисел , , , таких что ни одно из 

 условий не выполняется, многочлен двенадцатой степени

неприводим над кольцом целых чисел .

История вопроса 
Гипотезы 1, 2 и 3 связаны с задачей о совершенном кубоиде. Хотя они не эквивалентны задаче о совершенном кубоиде, если все три эти гипотезы верны, совершенных кубоидов не существует.

Примечания

Литература 

 
 

Диофантовы уравнения
Открытые математические проблемы

Математические гипотезы